Иши́льский язык (ишиль; самоназв. ixil) — язык ишилей, один из майяских языков на западе Гватемалы. Распространён на севере гор Кучуматанес (департамент Эль-Киче).

Включает 3 наречия, которые иногда считаются отдельными языками:
 небахское — муниципалитет Санта-Мария-Небах (св. 50 тыс. чел.) [ixi]
 чахульское — муниципалитет Сан-Гаспар-Чахуль (22 тыс. чел.) [ixj]
 коцальское — муниципалитет Сан-Хуан-Коцаль (20 тыс. чел.) [ixl]

Коцальское наречие преподаётся в начальной школе.

 Алфавит из издания 1982 года (коцальский диалект): A a, Aa aa, B b, C c, C' c', Ch ch, Ch' ch', E e, Ee ee, I i, Ii ii, J j, K k, K' k', L l, M m, N n, O o, Oo oo, P p, Qu qu, Q’u q’u, R r, S s, T t, T' t', Tx tx, Tx' tx', Tz tz, Tz' tz', U u, Uu uu, V v, X x, Ẍ ẍ, Y y.
 Алфавит из издания 1985 года (небахский диалект): A a, Aa aa, A' a', B' b', C c, C' c', Ch ch, Ch' ch', E e, Ee ee, E' e', I i, Ii ii, I' i', J j, K k, K' k', L l, M m, N n, O o, Oo oo, O' o', P p, R r, S s, T t, T' t', Tx tx, Tx' tx', Tz tz, Tz' tz', U u, Uu uu, U' u', V v, X x, Xh xh, Y y.
 Алфавит из издания 1991 года (коцальский диалект): A a, Aa aa, A' a', B' b', C c, C' c', Ch ch, Ch' ch', E e, Ee ee, E' e', I i, Ii ii, I' i', J j, K k, K' k', L l, M m, N n, O o, Oo oo, O' o', P p, Qu qu, Q’u q’u, R r, S s, T t, T' t', Tx tx, Tx' tx', Tz tz, Tz' tz', U u, Uu uu, U' u', V v, X x, Xh xh, Y y.

Примечания 

Языки Гватемалы
Майяские языки